Het tennistoernooi US Open werd in 1996 bij de vrouwen voor de 110e keer gehouden. De als eerste geplaatste Duitse Steffi Graf won het toernooi voor de vijfde keer door in de finale de als tweede geplaatste Amerikaanse Monica Seles met 7-5 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Steffi Graf (winnares)
  Monica Seles (finale)
  Arantxa Sánchez Vicario (vierde ronde)
  Conchita Martínez (halve finale)
  Iva Majoli (eerste ronde)
  Anke Huber (eerste ronde)
  Jana Novotná (kwartfinale)
  Lindsay Davenport (vierde ronde)
  Mary Joe Fernandez (afgemeld) 

  Kimiko Date (eerste ronde)
  Chanda Rubin (afgemeld) 
  Magdalena Maleeva (eerste ronde)
  Brenda Schultz-McCarthy (tweede ronde)
  Barbara Paulus (derde ronde)
  Gabriela Sabatini (derde ronde)
  Martina Hingis (halve finale)
  Karina Habšudová (vierde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1996